Миккель Кауфманн Сёренсен (; родился 3 января 2001 года, Хассерис, Дания) — датский футболист, нападающий клуба «Копенгаген», выступающий на правах аренды за «Карлсруэ».

Клубная карьера 
Кауфманн — воспитанник клуба «Ольборг». 6 августа 2018 года в матче против «Венсюсселя» он дебютировал в датской Суперлиге. 7 апреля 2019 года в поединке против «Хобро» Миккель забил свой первый гол за «Ольборг». В начале 2020 года Кауфманн перешёл в «Копенгаген». 14 февраля в матче против «Эсбьерг» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Дании Росс принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матче против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Mikkel Kaufmann  at DBU

Футболисты Дании
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Карлсруэ»